Kiboko steht für:

 Einen Fluss in Kenia; siehe Kiboko (Fluss)
 Ein Buch von Else Morstatt
 Eine Nilpferdpeitsche